Појам Питсбург може да се односи на:
Питсбург, град у САД у држави Пенсилванија
Питсбург (Тексас), град у САД у држави Тексас